USA er et af de 14 lande, som deltog i de første moderne olympiske lege under sommer-OL 1896 i Athen. Nationen har deltaget i samtlige olympiske lege, undtaget 1980 i Moskva, som de boykottede. 

Den første deltager for USA var Tom Burke, som under sommer-OL 1896 tog guld på både 100 meter og 400 meter. USA er det eneste land, som har vundet mindst en guld i alle olympiske vinterlege. Næsten halvdelen af alle medaljer, USA har vundet under sommerlegene, er vundet i atletik og svømning.

USA som arrangør 
USA har været vært for de olympiske lege otte gange, fire vinterlege og fire sommerlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 USA's OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL